Емре Неджметтінович Мануіла ( 20 вересня 2004, Стамбул, Туреччина) — український футболіст турецького походження, захисник футбольного клубу «Буковина». Вважається наймолодшим дебютантом в історії чернівецького клубу (у день дебюту Емре було 15 років та 351 день).

Життєпис 
Народився в Стамбулі (Туреччина). Громадянин України, виріс та проживає у Чернівцях. Вихованець футбольної школи «Буковина» (Чернівці).

У чемпіонаті України (ДЮФЛ) виступав за чернівецьку «Буковину» — 69 матчів, 11 голів. У сезоні 2017/18 разом із чернівецькою командою в якій був капітаном, під керівництвом Юрія Крафта став бронзовим призером Вищої ліги ДЮФЛ (U-15).

Клубна кар'єра 
Осінню 2020 року підписав контракт із головною командою, за яку дебютував 6 вересня того ж року в матчі чемпіонату України проти «Діназа». Також час від часу виступав і за юнацький (U-19) склад «Буковини» у всеукраїнській лізі юніорів. Першу частину сезону 2022/23 провів в аматорському клубі «Волока», за яку виступав в кубку України серед аматорів.

Статистика 
Станом на 6 березня 2023 року

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Уродженці Стамбула
Українські футболісти
Футболісти «Буковини» (Чернівці)